Il Taroii Open de Tênis 2014 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Tour nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2014. È stata la 2ª edizione del torneo che si è giocato a Itajaí in Brasile dal 7 al 13 aprile 2014 su campi in terra rossa e aveva un montepremi di $40,000+H.

Partecipanti singolare

Teste di serie

Altri partecipanti
Giocatori che hanno ricevuto una wild card:
  Tiago Fernandes
  João Souza
  Joáo Walendowsky
  Eduardo Russi

Giocatori che sono passati dalle qualificazioni:
  Fabricio Neis
  Thales Turini
  Eduardo Schwank
  Bruno Sant'anna

Partecipanti doppio

Teste di serie

Altri partecipanti
Coppie che hanno ricevuto una wild card:
  Eduardo Dischinger /  Eduardo Russi
  Tiago Fernandes /  Bruno Sant'anna
  Guilherme Galvão /  Leonardo Kirche

Vincitori

Singolare

 Facundo Argüello ha battuto in finale  Diego Sebastián Schwartzman 4–6, 6–0, 6–4

Doppio

 Máximo González /  Eduardo Schwank hanno battuto in finale  André Sá /  João Souza 6–2, 6–3

Collegamenti esterni 
 

 
ATP Challenger Tour 2014